Der Citroën Aircross Concept war ein Konzeptfahrzeug, das Citroën erstmals 2015 auf der Auto Shanghai der Öffentlichkeit präsentierte. Die neue Designlinie des Hauses, erstmals präsentiert beim Citroën C4 Cactus, wurde beim Aircross Concept weiter fortgeführt. Grundsätzlich ähnelt das Konzeptfahrzeug dem Cactus, ist jedoch größer, länger und breiter.
Gemäß Presseveröffentlichungen sollte es einen Ausblick auf zukünftige selbstentwickelte SUV von Citroën geben, sowie ein Nachfolgemodell für den auf dem Citroën C3 Picasso basierenden Citroën C3 Aircross, welches dem allgemeinen Trend folgend, beide Modelle 2017 ersetzen sollte, als auch ein bisher noch nicht in der Modellpalette vorhandenes SUV in der Mittelklasse, basierend auf dem Nachfolger des Citroën C5.

So werden bei einem Serienmodell nicht die Selbstmördertüren zum Einsatz kommen, ebenso wie der Innenraum mit zwei 12-Zoll-HD-Bildschirmen, wovon einer in Richtung Beifahrer verschoben werden kann. Geplant war jedoch die in jedem Sitz angebrachten Lautsprecher und Mikrofone zukünftig in Serienmodellen einzubauen, um die Kommunikation zwischen den Insassen zu erleichtern.

Ebenfalls dürfte zukünftig der Hybridantrieb eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen 1,6-Liter-Turbo-Ottomotor mit 218 PS und einem 95 PS Elektromotor. Der Elektromotor sollte eine rein elektrische Reichweite von 50 Kilometern erreichen. Der E-Motor treibt dabei nur die Hinterräder an.

Die neu gestaltete Version des C3 Aircross wurde im Februar 2021 vorgestellt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Citroën Aircross Concept bei Autobild
 Technische Daten

Sport Utility Vehicle
Kombi